Gustavo Magno - O poptrovador do século XXI - Nasceu em (Natal, Rio Grande do Norte), no dia 5 de janeiro de 1971. É um cantor, compositor, escritor e poeta brasileiro. Lançou o CD Divina virtude, em 2007, pela gravadora Atração Fonográfica.

Gustavo Magno é um nome que se consolida na música popular brasileira. Misturando canções, reggae, rock e muito pop com leves citações nordestinas, Gustavo Magno vem sendo considerado em alguns sites especializados em música, como a mais nova expressão da World Music Brasileira.

"Divina virtude" 

Gustavo Magno lançou o CD "Divina virtude", que recebeu direção artística de Belchior, pela Atração Fonográfica, de São Paulo. Todos os arranjos musicais do CD são de Gustavo. O CD traz a adaptação musical dos "Versos íntimos", de Augusto dos Anjos, e "Barcelona, Borborema", da poesia de José Nêumanne Pinto. Trabalhos realizados em parceria com o jornalista paraibano Carlos Aranha. 

Em "Barcelona, Borborema", Gustavo contou com a participação especial do Quinteto Brassil e do próprio Nêumanne, lendo trecho de poema na abertura da faixa.

"Velha roupa colorida", reinventada

No CD "Divina virtude", Gustavo Magno conservou seu estilo poético marcante. Não abdicou do velho rock de sempre e aprofundou-se na contemporaneidade, fazendo uma interpretação sensível e ousada de "Velha roupa colorida", de Belchior. O arranjo musical de Gustavo Magno, deu à música um tom especial de saudosismo.

No exterior

O CD "Divina virtude" está disponível em diversas lojas de música, em mais de 35 países. Por toda a Europa, nos Estados Unidos, no México, no Japão, na China, na Austrália, enfim, Gustavo Magno vem sendo reconhecido, através do CD "Divina virtude", como um artista de grande talento musical e poético.

Site oficial

O site oficial do artista oferece músicas para download em formato MP3, gratuitamente. Biografia, entrevistas, curiosidades, fotos.

"Barcelona, Borborema"

Gustavo Magno compôs "Barcelona, Borborema", adaptação musical de poemas de José Nêumanne Pinto.
No arranjo, feito com muita sensibilidade, Gustavo Magno consegue a fusão dos elementos que caracterizam o baião e o flamenco, compondo uma música envolvente e suave.
A escritora Nara Limeira, portalbip.com, descreve "Barcelona, Borborema" como "uma declaração de amor à dança e, principalmente, à cultura nordestina".
A gravação de "Barcelona, Borborema" contou com a participação especial do Quinteto Brassil.

"Em terra de cego", o primeiro CD

Em 2002, Gustavo Magno lançou seu primeiro CD, intitulado "Em terra de cego", em João Pessoa, numa produção independente. A festa de lançamento aconteceu num "pocket show", que contou com a presença de Belchior.
O autor de "Como nossos pais", apresentou Gustavo Magno como "um personagem típico, representante da nova geração de compositores que dá, inclusive, continuidade à tradição da melhor música popular. A música que ele faz é do maior interesse cultural". 
O CD "Em terra de cego" une o clima poético dos anos 60, do século passado, com a sonoridade do século XXI. Foi considerado em longo artigo do escritor e professor Jomard Muniz de Britto como "um livro-cd-arte objeto que transmite o esplendoroso sem espalhafato". 

No sonho e no som

Gustavo Magno começou como baixista do Utopia, um grupo de rock paraibano. Aos 19, foi convidado para participar da gravação do mix "Sociedade dos poetas p…", de Carlos Aranha, sob a regência de Osman Giuseppe Gioia, regente da Orquestra Sinfônica do Recife. 
Iniciou sua trajetória como compositor com a apresentação de "Signos, sinais, signos", no VI Festival MPB-Sesc, em João Pessoa. Participou de diversos eventos artísticos pelo Nordeste.
Escritor e poeta, lançou os livro "UM" (poemas, artigos e crônicas) e "Todo jornal que eu leio…". 
Fez shows homenageando o roqueiro Raul Seixas. Foi convidado por Alceu Valença para uma performance em Olinda, na saída do bloco Bicho Maluco Beleza, onde cantou "Bicho Maluco Beleza", junto com o artista pernambucano, para a multidão presente.

Ligações externas 
 

Compositores do Rio Grande do Norte
Poetas do Rio Grande do Norte
Naturais de Natal (Rio Grande do Norte)